Uvas de gato puede referirse a:
 el nombre común de la planta Saxifraga granulata;
 el nombre común de la planta Sedum acre; o
 el nombre común de la planta '''''Sedum hirsutum.